Nella mitologia greca, Dolio era il nome di un servo di Penelope di cui si racconta nell'Odissea.

Nel mito 
Dolio curava i giardini di Penlope.   Era padre sia di Melanzio e Melanto (che si misero poi dalla parte dei Proci), ma come racconta lo stesso Omero, anche di altri 6 figli.

Note

Bibliografia 

 

Personaggi itacesi della mitologia greca
Ulisse